Indonesië
 Kasemen (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Kasemen (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam